Луперкилла (225 или 226 год — 233 год) — святая дева Римская. День памяти — второе воскресение июля.

Святая Луперкилла относится к катакомбным мученикам, о которых мало что известно. Считается, что она была из христианской семьи консула Паммахия (Pammachio), состоявшей из 42 человек и принявшей мученическую смерть в 233 году, во время правления императора Александра Севера.

Анализ мощей показал, что Луперкилла была маленькой девочкой, примерно 7 или 8 лет.

Почитание 
Мощи святой были обретены в римских катакомбах св. Каллиста, что на Аппиевой дороге, в 1819 году, после чего они были перенесены в храм св. Стефана, что в Кродо.

Ссылки 
 Santa Lupercilla

Римские святые
Христианские святые III века
Мученики
Родившиеся в 220-е годы